Pablo Cuevas era il detentore del titolo da due anni e lo ha difeso battendo in finale Albert Ramos-Viñolas con il punteggio di 63-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Pablo Carreño Busta (semifinale)
  Albert Ramos-Viñolas (finale)
  Pablo Cuevas (campione)
  João Sousa (semifinale)

 Fabio Fognini (quarti di finale)
 Diego Schwartzman (quarti di finale)
 Federico Delbonis (quarti di finale)
 Carlos Berlocq (secondo turno)

Wildcard 

  Orlando Luz (primo turno)
  Akira Santillan (primo turno)

 João Souza (secondo turno)

Qualificati 

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Guilherme Clezar (primo turno)

 Alessandro Giannessi (secondo turno)
 Jozef Kovalík (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2017